Rossitto ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Rossitto (1908–1991), US-amerikanischer Schauspieler
 Fabio Rossitto (* 1971), italienischer Fußballspieler und -trainer